Ру́мпо (), на местном наречии Ромп (Romp) — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 
Расположена на южном побережье острова Вормси. Высота над уровнем моря — 4 метра. Территория деревни включает в себя полуостров Румпо, мыс Румпо длиной более 2 километров, который представляет интерес с геоботанической точки зрения, и остров  (площадь 49,96 гектара). Является частью природного парка Вормси.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 23 человека, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 36 жителей, из них 13 женщин и 23 мужчины; детей в возрасте до 14 лет включительно — 3, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 10.

Численность населения деревни Румпо:

История 

В письменных источниках 1540 года упоминается Rump, 1565 года — Rwmppaby, 1590 года — Rompå By, 1613 года — Rumpeby.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Ромпо.

До 1919 года деревня принадлежала мызе Сууремыйза (Магнусгоф, ).

С XIII века и до 1944 года на острове Вормси в основном жили балтийские шведы. В 1934 году в Румпо было 20 домохозяйств и 110 жителей. В 1944 году из деревни в Швецию эмигрировали 87 человек.

В настоящее время деревня является популярным местом летнего отдыха.

Происхождение топонима 
Одно из значений шведского слова rumpa — «хвост животного», а также «узкая полоса земли». Взгляд на карту объясняет, почему длинный и узкий мыс в форме хвоста к югу от деревни Свибю был назван Румпо.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа